Love Kills peut désigner :

 Love Kills, une chanson de Freddie Mercury sortie en 1984 ;
 Love Kills, une chanson des Ramones sortie en 1986 ;
 Love Kills, une chanson de Roberto Bellarosa sortie en 2013 ;
 , un film de Mario Van Peebles sorti en 1998.
 Love Kills, un film de Felix Limardo sorti en 2016.

Homonymie de titre